Az 1932. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet a finn Veli Saarinen nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50